Населені пункти в Чехії:

 Бржезниці (Злін)
 Бржезниці (Табор)
 Бржезниці (Пршібрам)